Министерство на здравеопазването на Северна Македония () е едно от министерствата в правителството на Северна Македония. От създаването на министерството името му и функциите му не са променяни.

Министри (1991-до днес)

Външни препратки 
  Официален сайт на Министерството на здравеопазването на Северна Македония 

Здравеопазване
Здравеопазване в Северна Македония
Македония